Kassiopeia oder Cassiopeia steht für:

in der griechischen Mythologie (die ersten drei jeweils auch unter dem Namen Kassiepeia) folgende Personen:
 Kassiopeia (Gattin des Kepheus), Mutter der Andromeda
 Kassiopeia (Gattin des Phoinix), eine der möglichen Gattinnen des Phoinix (Sohn des Agenor)
 Kassiopeia (Gattin des Epaphos), laut Hyginus, fabulae 149 Gattin des Epaphos (statt der dort im Artikel genannten Memphis)
 Kassiopeia (Gattin des Oineus), laut Mythographus Vaticanus 1,80 Gattin des Oineus (Vater des Meleagros)

ferner:
 Kassiopeia (Sternbild)
 Cassiopeia Theater, Tourneetheater für Puppenspielkunst
 Casio Cassiopeia, japanische Handheld-PCs

Siehe auch:
 Cassiopea
 Kassiopi
 Cassiope